

Cinema 
La nave fantasma – film muto del 1916 diretto da Giuseppe Zaccaria
La nave fantasma – film del 1980 diretto da Alvin Rakoff
La nave fantasma (The Sea Wolf) – film del 1993 diretto da Michael Anderson
Nave fantasma – film del 2002 diretto da Steve Beck

Musica 
 La nave fantasma – album di Mostro